W Rumunii
 Studina – gmina w okręgu Aluta
 Studina – wieś w okręgu Aluta, w gminie Studina
 Studina – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Șovarna